De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1981 werden op 28 februari en 1 maart 1981 gereden op de ijsbaan Fylkesidrettsplassen te Elverum (Noorwegen).

De Amerikaanse Sarah Docter en de Noor Bjørn Arne Nyland werden junioren wereldkampioen.

Dag 1

500 meter meisjes

500 meter jongens

1500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1981
Schaatsen in Noorwegen
 1981
Schaatsen junioren 1981